Plusieurs batailles ont eu lieu à Damiette au cours de l'Histoire :
 Siège de Damiette (1218-1219), combat au cours de la cinquième croisade, à l'issue de laquelle François d'Assise rencontra le sultan Al-Kâmil 
 Prise de Damiette (1249)
 Bataille de Damiette (1799),  aussi appelée bataille de Lesbeh, victoire française contre les Turcs
 Bataille de Damiette (1973), combat maritime entre marines israélienne et égyptienne pendant la guerre du Kippour

Damiette